Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Раффаеллу Реджі з рахунком 7–6, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Кріс Еверт (3-тє коло)
  Зіна Гаррісон (3-тє коло)
  Гелена Сукова (3-тє коло)
  Наташа Звєрєва (1-ше коло)
  Лорі Макніл (1-ше коло)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
  Клаудія Коде-Кільш (2-ге коло)
  Гана Мандлікова (1-ше коло)
  Патті Фендік (1-ше коло)
  Катаріна Ліндквіст (2-ге коло)
  Наталі Тозья (3-тє коло)
  Лариса Савченко (3-тє коло)
  Раффаелла Реджі (фінал)
  Енн Мінтер (1-ше коло)
  Розалін Феербенк (півфінал)

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал
| RD1-seed1=1
| RD1-team1={{nowrap| Мартіна Навратілова}}
| RD1-score1-1=6| RD1-score1-2=6| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=16
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Джиджі Фернандес
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=14
| RD1-team4= Раффаелла Реджі
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 
| RD2-seed1=1
| RD2-team1=

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Pilkington Glass Championships 1989 Draw 

1989
Pilkington Glass Championships